Liegnitz steht für

 Legnica, eine Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien in Südwestpolen
 Herzogtum Liegnitz, bzw. Fürstentum Liegnitz, eine Herrschaft in Schlesien seit 1248, bis 1813
 Regierungsbezirk Liegnitz, ein Verwaltungsbezirk der Provinz Schlesiens Preußens und Deutschlands 1813–1945
 Landkreis Liegnitz, ein Kreis des Bezirks Liegnitz 1816–1945
 Oberpostdirektion Liegnitz, 1934 von der Reichspost aufgelöst

Liegnitz ist der Herkunftsname folgender Personen:
 Matthias von Liegnitz (* um 1350; † um 1413), ab 1397 Theologieprofessor an der Prager Karlsuniversität
 Ruprecht I. von Liegnitz (1347–1409), Herzog von Liegnitz 
 Sophia von Liegnitz (1525–1546), Tochter des Herzogs Friedrich II.

Siehe auch:

 Lignitz
 Liegnitzer Bombe
 Villa Liegnitz
 Schlacht bei Liegnitz